Государство Мальта или Мальта — предшественник современной Республики Мальта. Оно существовало с 21 сентября 1964 года по 13 декабря 1974 года.

История 
Коронная колония Мальта стала независимой в соответствии с Законом о независимости Мальты 1964 года, принятым британским парламентом. Согласно новой Конституции Мальты, утвержденной на референдуме, состоявшемся в мае того же года, королева Елизавета II стала королевой Мальты (). Ее конституционные функции были переданы генерал-губернатору Мальты. В период существования государства Елизавета II посетила Мальту один раз в ноябре 1967 года.

Генерал-губернаторы 
Следующие генерал-губернаторы занимали свои должности на Мальте в период с 1964 по 1974 год:
Сэр Морис Генри Дорман (21 сентября 1964 — 4 июля 1971)
Сэр Энтони Мамо (4 июля 1971 — 13 декабря 1974)

Премьер-министры 
Следующие премьер-министры занимали свои должности на Мальте в период с 1964 по 1974 год:
Джордж Борг Оливер (21 сентября 1964 — 21 июня 1971)
Дом Минтофф (21 июня 1971 — 13 декабря 1974)

Переход к республике 
13 декабря 1974 года, после внесения поправок в Конституцию лейбористским правительством Дома Минтоффа, монархия была упразднена, и Мальта стала республикой в составе Содружества с функцией главы государства, возложенной на президента, назначаемого парламентом. Последний генерал-губернатор, сэр Энтони Мамо, был назначен первым президентом Мальты.

Ссылки 

История Мальты
1960-е годы на Мальте
1970-е годы на Мальте
Политика Мальты
Исторические государства времён холодной войны